Матро́сская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Матросская улица — улица в Екатеринбурге.
 Матросская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Матросская улица — улица в Сестрорецке (Санкт-Петербург).